Giuditta e Oloferne – episodio biblico del Libro di Giuditta

Arte 
 Giuditta e Oloferne – tema artistico
 Giuditta e Oloferne – scultura di Donatello del 1460
 Giuditta e Oloferne – dipinto di Caravaggio del 1599
 Giuditta e Oloferne – affresco di Michelangelo Buonarroti facente parte della decorazione della Cappella Sistina
 Giuditta e Oloferne – dipinto presente nella Quinta del Sordo di Francisco Goya
 Giuditta e Oloferne – dipinto di Mattia Preti del 1653-56  
 Giuditta e Oloferne – dipinto di Gustav Klimt del 1901
 Giuditta che decapita Oloferne – dipinto di Louis Finson, datato nel 1607 e probabile copia di un'opera caravaggesca
 Giuditta che decapita Oloferne – dipinto di Artemisia Gentileschi conservato alla Galleria degli Uffizi di Firenze
 Giuditta che decapita Oloferne – dipinto di Artemisia Gentileschi conservato al Museo di Capodimonte di Napoli
Giuditta con la testa di Oloferne – dipinto di Andrea Mantegna
Giuditta con la testa di Oloferne – dipinto di Giorgione
Giuditta con la testa di Oloferne – dipinto di Simon Vouet

Cinema 
 Judith et Holopherne, regia di Louis Feuillade (1909)
 Giuditta e Oloferne – film muto del 1929 diretto da Baldassarre Negroni 
 Giuditta e Oloferne – film del 1959 diretto da Fernando Cerchio